Пусть всё будет так, как ты захочешь:

 «Пусть всё будет так, как ты захочешь» — одиннадцатый номерной альбом группы «Чайф».